Questo amore – album dei Ricchi e Poveri del 1978
 Questo amore – singolo dei Ricchi e Poveri del 1978 tratto dall'album omonimo
 Questo amore – miniserie televisiva del 2004 diretta da Luca Manfredi